Александр Григорьевич Тимо́щенко (1903—1974) — участник Великой Отечественной войны, командующий артиллерией 28-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, гвардии полковник. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 3 июля 1903 года в станице Каменская, ныне город Каменск Шахтинский Ростовской области, в семье рабочего. Русский.

В 1917 г. окончил начальное училище в родном городе, в 1917-1918 гг. работал горнорабочим на местном руднике. 

В Красной Армии с 1918 года. Участник Гражданской войны. Член ВКП(б)/КПСС с 1924 года. 

В 1921-1925 гг. курсант Одесской артиллерийской школы береговой артиллерии, в 1925-1932 гг. командир взвода и начальник разведки 38-й отдельной артбригады в г. Кушке (Туркмения). В 1932-1939 гг. служил в Хабаровске командиром артдивизиона 16-го погранполка и начальником Управления погранвойск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Дальневосточного края. С 1938 по 1939 г. А.Г. Тимощенко слушатель Артиллерийских курсов усовершенствования командного состава Красной Армии в г. Пушкине Ленинградской области.  

С 1939 по 1948 г. находился на командных должностях в Красной Армии: начальник артиллерии Отдельной (1-й) Мотострелковой Ордена Ленина дивизии Особого Назначения НКВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, начальник артиллерийского Управления внутренних войск НКВД Украинского округа, командующий артиллерией 28-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, гвардии полковник.  

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Участник операции «Багратион». 

В 1949-1953 гг. А.Г. Тимощенко являлся старшим советником по артиллерии при командующем артиллерией Болгарской армии в г. Софии. 

В 1953-1959 гг. командовал артиллерией 14-го и 27-го гвардейских корпусов Киевского военного округа.  

С февраля 1959 г. комиссован из рядов Советской армии на пенсию в звании полковника в отставке. 

С февраля 1963 по апрель 1974 г. работал заведующим лабораторией кафедры М4 МВТУ им. Н.Э. Баумана.

Командующий артиллерией 28-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии полковник Александр Тимощенко в августе 1944 года в боях за захват и удержание магнушевского плацдарма на левом берегу реки Вислы, умело наращивая ударную мощь артиллерии корпуса на направлении главного удара, обеспечил надёжное подавление огневой системы противника.

Подвиг 

Полковник Тимощенко, выполняя приказ форсировать реку Висла и закрепившись на вражеском берегу, удерживал плацдарм до подхода основных сил. Ему удалось использовав внезапность отбить у врага прибрежную линию и углубиться на несколько километров в его боевые порядки. Для немцев это было неожиданно, так как основные силы и орудийный огонь русских были сосредоточены на другом участке, где танковые части Вермахта, сдерживали наступление наших войск. Опомнившись, с утра гитлеровцы стали пытаться сбросить части Тимощенко обратно в реку, вернув себе захваченные советскими частями высоты. Наши подразделения на протяжении шести дней вели непрекращающиеся ожесточённые бои, отражая на разных направлениях атаки противника. На седьмой день, враг стянув на данном участке бронетанковый кулак, предпринял генеральный штурм. По данным разведки на советские части надвигалось около 150 бронемашин. Для советских подразделений складывалась отчаянная ситуация. Сил для удержания плацдарма не было. Огромные потери последних дней, недостаточность огневых средств, плохой подвоз боеприпасов, осуществлявшийся по зыбким бревенчатым настилам через болото, не оставляло шансов на победу. И тут Тимощенко разрабатывает план. С виду он прост и не отличается, какой-то стратегической новизной. Пропустить врага в центр плацдарма, а потом атаковать его с флангов. Но это ещё надо было выполнить так, чтобы противник не заподозрил подвоха и сам зашёл в западню. Тут и сказалось умелое руководство операцией Тимощенко. Когда с утра лавина вражеских танков двинулась на советские траншеи их встретило героическое сопротивление. Около десятка машин врага были подбиты, советские бойцы бились с подавляющим числом противника как в последнем бою. Немцы стали наращивать свой натиск, усиливая интенсивность огня и не считаясь с потерями рвались напролом, выдавливая советские части с позиций. Именно это и ждали засевшие в засаде наши резервные дивизионы. Когда враг прорвавшись устремился вглубь нашей обороны последовал приказ. Наши батальоны начали с флангов расстреливать вражеские танки. Под шквальным, неожиданным огнём немцы не продержались и часа. Отступив с поля боя, они оставили 80 сожженных танков.

В период подготовки зимнего наступления, используя результаты огня артиллерии, части корпуса 14 января 1945 года прорвали долговременную оборону противника на всю её тактическую глубину.

После войны 
Жил в городе Москве в Жилом доме у Покровских ворот ул. Чернышевского д.20/1 ( современный адрес - ул. Покровка д.20/1 стр.1) 

Умер 11 апреля 1974 года. Похоронен на Введенском кладбище (участок 29).

Награды и звания 

 Герой Советского Союза (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года):
 орден Ленина,
 медаль «Золотая Звезда» № 6488;
 орден Ленина;
 орден Красного Знамени (приказ Военного совета 3-го Украинского фронта № 1475 от 24 декабря 1943 года);
 орден Красного Знамени (приказ Военного совета 1-го Белорусского фронта № 165/н от 8 августа 1944 года);
 орден Красного Знамени;
 орден Красного Знамени;
 орден Красного Знамени;
 орден Суворова II степени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года);
 орден Кутузова II степени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года);
 Орден Красной Звезды (приказ Военного Совета Юго-Западного фронта № 391 от 29 марта 1943 года);
 Орден Красной Звезды;
 юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1938 года);
 другие медали СССР.

Память 

 В Каменске-Шахтинском имя Тимощенко носил пионерский отряд школы № 11; в городском Парке Победы ему установлена мемориальная доска.
 Именем Героя названа улица в городе Одессе.
 На здании артиллерийского училища в Одессе установлена памятная доска.

Примечания

Ссылки 
 

Участники Гражданской войны в России
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Военачальники Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Введенском кладбище